Gryta kan syfta på: 

 Gryta (köksredskap) – ett kokkärl för matlagning
 Gryta (maträtt) – en maträtt
 Jättegryta – en geologisk bildning

 Gryta socken – en socken i Uppland ingick i Hagunda härad
 Gryta landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Gryta församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Enköpings kommun i Uppland –2010
 Gryta kyrka – en medeltida kyrkobyggnad nordost om Örsundsbro
 Gryta distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Önsta-Gryta – en del av ett administrativt bostadsområde i norra Västerås

Se även
Grytan (olika betydelser)